Ikeda se poate referi la:

 Orașul Ikeda, o localitate în Japonia, în prefectura Fukui.
 Orașul Ikeda, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu.
 Orașul Ikeda, o localitate în Japonia, în prefectura Hokkaidō.
 Orașul Ikeda, o localitate în Japonia, în prefectura Nagano.
 Municipiul Ikeda, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.
 Asteroidul 6730 Ikeda, un corp ceresc.